Парахе има више значења:

 Парахе (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Парахе (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику